Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die cinch Championships 2021 der Herren. Für das Turnier der Kategorie ATP Tour 500 qualifizierten sich vier Spieler im Einzel, welche jeweils in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 16 Spieler an der Qualifikation teil, die am 12. und 13. Juni 2021 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2021
Tennisturnier in London